Wheeler Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Wheeler Township (Van Buren County, Arkansas)
 Wheeler Township (Washington County, Arkansas)
 Wheeler Township (Lyon County, Iowa)
 Wheeler Township (Sac County, Iowa)
 Wheeler Township (Michigan)
 Wheeler Township (Minnesota)